Neufahrn bei Freising, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Neufahrn in Niederbayern, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren